Politieke partij
 National Alliance (Sint Maarten)
 Alleanza Nazionale - Italië
 National Alliance (Australië)
 National Alliance (Peru)
 National Alliance (Pakistan)
 National Alliance (Zuid-Afrika)
 National Alliance (Letland)
 National Alliance (Uruguay)

Overig
 National Alliance (Zweden) - neo-nazi organisatie
 National Alliance (Verenigde Staten) - witte suprematie organisatie